Admirál Honor Harringtonová (známá též jako Salamandr) je fiktivní postava z knih spisovatele Davida Webera. Je ústřední postavou Ságy o Honor Harringtonové, prostředí (vesmír), v němž se její příběh odehrává, se podle ní označuje jako Honorverse.

Honor Harringtonová je rozená Mantichořanka, která byla posléze přijata mezi občany Graysonu. Narodila se v chudé zemanské rodině, postupně získala titul vévodkyně (v Mantichoře) a místodržící (na Graysonu). Získala hodnost admirála a významné posty v ozbrojených silách obou států (velení Domácí flotily RMN a velení nad protektorovou osobní eskadrou). Je považována za jednoho z nejlepších velitelů známého vesmíru a získala si obrovský kredit jako nepřekonatelná válečnice schopná vyhrávat i zdánlivě ztracené bitvy.

Kromě toho je (stejně jako současná královna Mantichory) adoptovaná stromovou kočkou.

Seznam největších úspěchů 
 bitva u Kosu
 druhá bitva u Jelcinu
 bitva o Hancock
 čtvrtá bitva u Jelcinu
 první bitva u Sidemore
 bitva u Hádu
 druhá bitva u Sidemore
 bitva u Mantichory

Knihy z Honorverse

Sága o Honor Harringtonové 
 Stanice Bazilišek, Polaris, 2000,  (On Basilisk Station, 1993)
 Čest královny, Polaris, 2000,  (The Honor of the Queen, 1993)
 Krátká vítězná válka, Polaris, 2001,  (The Short Victorious War, 1994)
 Pole potupy, Polaris, 2001,  (Field of Dishonor, 1994)
 V exilu, Polaris, 2002,  (Flag in Exile, 1995)
 Mezi piráty, Polaris, 2003,  (Honor Among Enemies, 1996)
 V rukou nepřítele, Polaris, 2004,  (In Enemy Hands, 1997)
 Ozvěny cti, Polaris, 2004,  (Echoes of Honor 1998)
 Popel vítězství, Polaris, 2005,  (Ashes of Victory, 2000)
 Válka cti (War of Honor, 2002)
 Za každou cenu 2009 (At All Costs, 2005)
 Honořina mise, Polaris, 2013, (Mission of honor, 2010)
 Sílící bouře, Polaris, 2014 (A Rising thunder, 2012)
٭ Uder ze stínú 
٭ Honorina mise  2010
Povídky
 Měnitelka světů, Polaris, 2006,  (Changer of Worlds, 2001)
 David Weber: Kadet Harringtonová
 David Weber: Měnitelka světů
 Eric Flint: Až se Vysočina propadne
 David Weber: Soumrak

Fiktivní válečníci
Honorverse